Одине́ць — українське прізвище. Відомі носії:

 Одинець Андрій — полковник Черкаський у 1659—1660 роках.
 Одинець Антоні Едвард (1804—1885) — польський поет, перекладач, мемуарист, видавець.
 Одинець Валерій Михайлович — заслужений юрист України
 Одинець Гаврило Матвійович (1871—1945) — український громадсько-політичний діяч, член Української Центральної Ради.
 Одинець Дмитро Михайлович (1883—1950) — російський політичний діяч в Україні, історик права, міністр з російських справ уряду Володимира Винниченка.
 Одинець Олексій Сергійович (1929) — український кінорежисер.
 Одинець Петро (?—після 1625) — козацький ватажок, кошовий отаман 1620 року, український дипломат.
 Одинець Петро Трохимович — Герой Радянського Союзу.

 Одинець — шляхетський герб.

Примітки 

Українські прізвища